Didier Pain (8 de dezembro de 1947) é um ator e produtor francês. Ele é tio da cantora Vanessa Paradis e da atriz Alysson Paradis.

Filmografia

Como ator 
 1980 : Le Bar du téléphone
 1981 : Clara et les Chics Types
 1983 : Prends ton passe-montagne, on va à la plage
 1983 : La veuve rouge (TV)
 1983 : Fabien de la Drôme (série de TV)
 1984 : L'Amour en héritage
 1984 : Marche à l'ombre
 1985 : Le Thé au harem d'Archimède
 1985 : Lace II (TV)
 1985 : European Vacation
 1986 : Médecins de nuit (série de TV)
 1986 : Jean de Florette
 1986 : Nuit d'ivresse
 1986 : Manon des sources
 1986 : Les Fugitifs
 1987 : Lévy et Goliath
 1987 : Les Keufs
 1988 : Le Bonheur se porte large
 1989 : Mes meilleurs copains
 1989 : La Vouivre (film)|La Vouivre
 1989 : Nick chasseur de têtes (TV)
 1990 : La Gloire de mon père
 1990 : Le Château de ma mère
 1991 : Triplex
 1991 : Veraz
1991 : Mohamed Bertrand-Duval
 1992 : Le Bal des casse-pieds
 1993 : Les Visiteurs
 1993 : Déclic fatal(TV)
 1993 : Justinien Trouvé ou le Bâtard de Dieu
 1995 : Les Hommes et les femmes sont faits pour vivre heureux... mais pas ensemble (TV)
 1997 : Le Bossu
 1998 : Dossier: disparus (série TV)
 2000 : Ouvre, c'est papa!
 2004 : Maigret et la demoiselle de compagnie (TV)
 2006 : Lettres de la mer rouge (TV)
 2009 : No Pasaran
 2009 : Rencontre avec un tueur (TV)
 2011 : Brassens, la mauvaise réputation

Como produtor 
 1995 : Élisa
 1997 : Un amour de sorcière

Ligações externas 
 * IMDB

Pain, Didier